Waldhambach peut désigner :

Toponyme

Waldhambach, une commune allemande de Rhénanie-Palatinat

Waldhambach, une commune française du Bas-Rhin

Homonymie de toponyme